Stanowisko premiera Korei Południowej nosi nazwę 국무총리 (Gukmuchongri). Urząd ten został ustanowiony w 1948. Premier nominowany jest przez prezydenta i zatwierdzany przez Zgromadzenie Narodowe (Gukhoe). W latach 1961-63 nosił nazwę szefa gabinetu ministrów.

Chronologiczna lista

Przypisy

Zobacz też 
 Lista premierów Cesarstwa Korei

Bibliografia